Spărgător poate însemna mai multe lucruri:

Spărgător de locuințe
Spărgător de mașini
Spărgător de programe
Spărgător de calculatoare
Spărgător de gheață
 Spărgător de grevă - muncitor care continuă să lucreze când s-a declarat o grevă.